Vanuatuban az ország elnökét öt évre választja meg egy elektori testület, amelyben a parlament tagjai és a regionális tanácsok elnökei vesznek részt.

Elnökök listája 

Elnök
Köztársasági elnökök listái
Országokkal kapcsolatos listák